Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Galatasaray Spor Kulübü nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.

Stagione

Maglie e sponsor
Il fornitore tecnico per la stagione 2018-2019 è Nike, mentre sponsor ufficiali sono Nef, Turkish Airlines, MOOV by Garenta, Bilyoner.com, Fluo e Jeunesse Global.

Organigramma societario 
Come riportato nel sito ufficiale.

Consiglio di amministrazione
 Presidente: Mustafa Cengiz
 Vice presidente: Abdürrahim Albayrak
 Consiglieri: Murat Ece, Kaan Kançal, Dilek Kutlu, M. Ömer Cansever, F. Okan Böke, Yusuf Günay, Mahmut Recevik, Emre Erdoğan, Dorukhan Acar

Area tecnica
 Allenatore: Fatih Terim
 Vice allenatori: Ümit Davala, Hasan Şaş, Levent Şahin
 Allenatore dei portieri: Cláudio Taffarel
 Assistente allenatore dei portieri: Fadıl Koşutan
 Preparatori atletici: Alberto Bartali, Yasin Küçük
 Direttore sett. calcio: Şükrü Hanedar
 General manager sett. calcio: Uğur Yıldız
 Assistente general manager sett. calcio: Mert Çetin
 Capo scouting: Emre Utkucan
 Scout: Halil Cihan Ünal
 Resp. sett. giovanile: Nedim Yiğit
Area sanitaria
 Medici: Yener İnce, İsmail Erman Büyükgök
 Fisioterapisti: Mustafa Korkmaz, Burak Koca, Samet Polat

Rosa
Aggiornata al 9 febbraio 2019.

Trasferimenti
Aggiornato al 10 febbraio 2019.

Sessione estiva

Sessione invernale

Risultati

Süper Lig

Champions League

Europa League

Sedicesimi di finale

Coppa di Turchia

Quinto turno

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinale

Finale

Supercoppa di Turchia

Statistiche
Statistiche aggiornate al 26 febbraio 2019.

Statistiche di squadra

Statistiche dei giocatori

Note

Collegamenti esterni 

2018